The Fireman's Daughter – film del 1908 diretto da Charles Raymond
 The Fireman's Daughter – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon